Gänserich steht für:
 eine männliche Gans, siehe Gänse
 das Gänsefingerkraut (Argentina anserina), Pflanzenart in der Familie der Rosengewächse